Втората лятна универсиада е проведена в София, България през 1961 г.

В универсиадата участват 1270 спортисти (899 мъже, 371 жени) от 32 държави.

Церемонията по откриването на Универсиадата е на 25 август, а закриването – на 3 септември. По-голямата част от състезанията на открито се провеждат на Националния стадион „Васил Левски“. Повечето състезания на закрито са проведени в новата зала „Универсиада“, специално построена за студентските игри.

Видове спорт 
Състезанията са по 9 вида спорт: баскетбол, водна топка, волейбол, лека атлетика, плуване, скок във вода, спортна гимнастика, тенис, фехтовка.

Класиране по медали 
Печелят медали представители на 18 държави.

Вижте също 
 Лятна универсиада

Студентски спорт в България
Спортни състезания в София
История на София
Универсиади
1961 година